Никола́й Ива́нович Попо́в (2 декабря 1930 года, село Беловка, ныне Богатовский район, Самарская область — 16 июля 2008 года, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1988). Член ЦРК КПСС (1986—1990).

Биография

Начало военной службы 
В 1948 году поступил в Саратовское танковое училище, которое закончил в 1951 году.
С 1951 года командовал танковым взводом.
С 1955 по 1959 годы командовал учебной ротой в отдельном танковом батальоне.

В 1961 году окончил Военную академию бронетанковых войск. Затем командовал танковым батальоном, с 1963 года был заместителем командира танкового полка.
С 1965 по 1968 год командовал учебным танковым полком в Уральском военном округе.

На старших должностях 
В 1970 году окончил Военную академию Генерального штаба. С июля 1970 года — командир 45-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознамённой дивизии.

С августа 1973 года — первый заместитель командующего 3-й общевойсковой армией в Группе советских войск в Германии, а с июля 1975 года — командующий 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армией в ГСВГ.
В 1978 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба.

На высших командных должностях 

С апреля 1979 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.
С октября 1981 года — командующий войсками Сибирского военного округа.
С сентября 1984 года — командующий войсками Краснознамённого Туркестанского военного округа. В должности командующего войсками этого округа он принимал участие в руководстве боевыми действиями Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Воинское звание генерал армии присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1988 года.

С января 1989 года — Главнокомандующий войсками Южного направления, в марте 1992 года должность стала именоваться «командующий войсками Южного направления».

Член КПСС в 1957-1991 годах. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1986—1990 годах.

В отставке 
В июне 1992 года уволен в отставку. Жил в Москве.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина
 два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней
 медали

Воинские звания 
 генерал-майор (15.12.1971)
 генерал-лейтенант танковых войск (13.02.1976)
 генерал-полковник (10.02.1981)
 генерал армии (16.02.1988)

Литература 
 Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 6. — : Военное издательство, 1994—2004.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.200—201.

Ссылки 
 Некролог 

Танкисты СССР
Выпускники Саратовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Участники Афганской войны (1979—1989)
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС